Die ewige Tabelle der Eredivisie ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der niederländischen Eredivisie seit ihrer Gründung 1956. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Bis in die Saison 1964/65 war Ajax Amsterdam Erster der ewigen Tabelle, bis sie in jener Saison mit dem 13. Platz ihr bis heute schlechtestes Ergebnis erzielten. Abgelöst wurden sie für die nächsten drei Saisons von Feyenoord Rotterdam. Seit der Saison 1968 liegt Ajax wieder an der Spitze der Rangliste. Zusammen mit der PSV Eindhoven sind Ajax und Feyenoord die einzigen Mannschaften, die an allen Spielzeiten seit 1956 teilgenommen haben. Der letzte Neuzugang unter den 54 Mannschaften, die bislang in der Eredivisie spielten, war der FC Emmen, der seit der Saison 2018/19 erstmals in der Tabelle vertreten ist.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 18 Erstligisten auch vierzehn Zweitligisten und elf Amateurmannschaften sowie elf inzwischen aufgelöste Vereine.

Besonderheit in der Saison 2019/20 
Die Saison 2019/20 wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie nach dem 26. Spieltag vorzeitig abgebrochen, Ajax, Utrecht, Feyenoord und AZ hatten als einzige Mannschaften jeweils nur 25 Partien absolviert. Keine Mannschaft stieg zur Folgesaison aus der Liga ab, es gab jedoch auch keine Neuzugänge. Darüber hinaus wurde auch kein Landesmeister gekürt.

Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Eredivisie. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an, die drittletzte, wie oft der Verein seit Einführung der Eredivisie Niederländischer Meister wurde. Die dritte Spalte gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Eredivisie gespielt hat.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 18 Erstligisten auch vierzehn Zweitligisten und elf Amateurmannschaften sowie elf inzwischen aufgelöste Vereine.

 !! Titel !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
 || data-sort-value=1 | Eredivisie || 1956–
 || data-sort-value=1 | Eredivisie || 1956–
 || data-sort-value=1 | Eredivisie || 1956–
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1965–83, 1984–2018, 2019–
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1956–2002, 2005–10, 2016–2018, 2019–
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1970–
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1968–71, 1972–88, 1996/97, 1998–
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1973–2014, 2015–2018
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1956–65, 1966–83, 1984/85, 1993–99,2000–15, 2017–2019
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1957–82, 1986–88, 1989–92, 2003–07,2008–2021
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1971–74, 1980–98, 2000–
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1971/72, 1977–80, 1989–
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1956/57, 1958–63, 1965–67, 1979–84,1987–2011, 2012/13, 2014–2022
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1967–74, 1975–83, 1985/86, 1989–91,1994–2014, 2015–2017, 2021–
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1990/91, 1993–
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1956–76, 1978–82, 1984–86, 1988–95,1997–2000
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1963–87, 1992–96, 2013–15, 2016/2017, 2021–
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1988–2007, 2009/10, 2011–14, 2019–
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1959/60, 1961–64, 1967–69, 1970–72,1977–79, 1983–85, 1987–98, 2003/04,2008/09, 2022–
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1956–62, 1976–79, 1985–89, 1991/92,1993/94, 2007/08, 2009–13, 2017–2021
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1968/69, 1982–93, 1995–2002, 2018–
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1962–66, 1985/86, 2005–2022
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1978–85, 1986–89, 2002–04, 2012–2022
 || data-sort-value=9| 2010 aufgelöst || 1969–71, 1972–75, 1976–80, 1981–90
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1970–73, 1974–76, 1979–81, 1982–87,2002/03, 2006–08, 2010–12, 2014–2019, 2022–
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1973–77, 1981/82, 1991/92, 1995–2003,2004/05, 2007–09, 2010–12, 2015–2016, 2018–2019
 || data-sort-value=9| 2004 aufgelöst || 1956–70
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1958–62, 1963–72
 || data-sort-value=9| 1968 aufgelöst || 1956–68
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1964–78
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1956–58, 1960–70
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1971–73, 1983–90, 1992/93, 1999/2000,2001/02, 2004/05
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1956–1965
 || data-sort-value=9| 1962 aufgelöst || 1956–62
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 1992–94, 1998–2000, 2013–2016, 2021–
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1956–61, 1965–67
 || data-sort-value=9| 1982 aufgelöst || 1972–78
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1957–60, 1961–64
 || data-sort-value=9| 1971 aufgelöst || 1958/59, 1968–71
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1983/84, 1987/88, 1991–93, 1994/95,2014/15
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 2000/01, 2002–06
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1956–59, 1960/61
 || data-sort-value=9| 1968 aufgelöst || 1959/60, 1964/65, 1966–68
 || data-sort-value=1| Eredivisie || 2018–2021, 2022–
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1966–68
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1956/57, 1975–77
 || data-sort-value=9| 1958 aufgelöst || 1956–58
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1956–58
 || data-sort-value=9| 2013 aufgelöst || 1986/87, 1988/89
 || data-sort-value=9| 1992 aufgelöst || 1974/75, 1980/81
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1961–63
 || data-sort-value=2| Eerste Divisie || 1982–84
 || data-sort-value=8| Amateurliga || 1969/70, 1990/91
 || data-sort-value=9| 1967 aufgelöst || 1960/61

Anmerkungen

Weblinks 
 Offizielle Website der Eredivisie
 Ewige Tabelle der Eredivisie bei Weltfussball.de

Einzelnachweise 

Eredivisie
Eredivisie